Felipe Calderon (1868-1908), een Filipijns nationalist, advocaat en schrijver van de eerste Filipijnse Grondwet
Felipe Calderón (1962), een Mexicaan politicus